Deflandre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Georges Deflandre
 Georges -Victor Deflandre